

Gastronomia 
Kalač – tipo di pane russo

Geografia 
Kalač – paese dell'Oblast' di Sverdlovsk
Kalač – città dell'Oblast' di Voronež
Kalač-na-Donu – città dell'Oblast' di Volgograd

Persone
Sejo Kalač – cantante croato
Željko Kalac – portiere di calcio australiano
Alberto Kalach – architetto messicano